

Divers 
 Calabria est le nom italien de la région de Calabre en Italie méridionale.
 Calabria est un patronyme (cf. ).
 Calabria est le titre d'un single de musique techno de  en 2003, repris par le même DJ en 2007 avec Natasja Saad, puis, repris par Alex Gaudino avec Crystal Waters quelques jours après sous le nom de Destination Calabria.

Patronymes 

 Dante Calabria (1973- ), joueur professionnel de basket-ball italo-américain.
 Davide Calabria (1996- ), footballeur international italien.
 Fabio Calabria (1987- ), coureur cycliste australien.
 Giovanni Calabria (1873-1954), prêtre et saint italien.
 Philippe Calabria (1965- ), pasteur protestant et érivain français.